Sławeewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Chaskowo
 Sławeewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz